trend (statystyka)
 trend (socjologia)
 trend sekularny
„Trend” (tygodnik)